Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 14–21 lutego 1998 w The Spiral w Nagano. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: dwójkach mężczyzn i czwórkach mężczyzn.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 

1998
Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998